Жань (, уэйд: Jan) — китайская фамилия. Была включена на 301-й позиции в классический список «Сто фамилий» эпохи Северная Сун. На 2008 год, была 178-й по распространённости китайской фамилией, с приблизительно 670 тысячами носителей.

Известные носители фамилии
Ученики Конфуция, входящие в число , «святых» конфуцианства как религии:
  (冉耕; 544—??? до н.э.), он же Боню (伯牛)
  (冉求; 522—??? до н.э.), он же Жань Ю (冉有) или Цзыю (子有).
  (冉雍; 522—??? до н.э.), он же Чжунгун (仲弓).

Другие:
 Жань Минь (冉閔; ???—352) — китайский военачальник периода Шестнадцати царств, единственный император недолго просуществовавшего царства Жань Вэй.
  (冉智; ???—352) — старший сын Жань Миня, принц Жань Вэй.
  (南陽慧忠), он же Чжун Гоши (忠国师), в миру Жань Хуинь (冉虎茵; 675–775) — чань-буддистский монах, наставник танских императоров Су-цзуна и Дай-цзуна.
  (род. 1965) — китайский писатель, блогер и активист демократического толка.

Примечания